La letra ng o naf (ݣ) es una letra adicional del álfabeto árabe derivada de kāf con la adición de tres puntos encima utilizada para representar un sonido nasal velar. No se usa directamente en el idioma árabe, pero sí se usa para representar una n velar /ŋ/ cuando se escriben idiomas túrquicos. En el área de lenguas bereberes representa el sonido /g/, el mismo uso de la letra persa gaf (گ).

Uso 

En el alfabeto turco otomano y en otras lenguas túrquicas representaba la velar /ŋ/. Un ejemplo es la palabra دݣز (däŋiz, “mar”), compárese deniz en turco moderno y deñiz en kirguís, turcomano, uigur y uzbeko.

Idiomas 
La letra se usa o se ha usado para escribir:

 Chagatai
 Kazajo
 Kirguís
 Azerbaiyano
 Turco otomano
 Uigur

Unicode 
En unicode aparece como:

Véase también 

 Gaf

Referencias 

Letras árabes